Franciszek Szymański (ur. 1873) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Szymański (1888–1924) – poseł na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej
 Franciszek Szymański (1893–1969) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej IV i V kadencji
 Franciszek Szymański (ur. 1894) – majster wojskowy (rusznikarz) Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Szymański ps. „Józef Nawrocki” (ur. 1896) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Szymański (ur. 1897) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Franciszek Szymański – burmistrz Zawiercia w 1918

Przypisy